Nikita Katsalapov est un patineur artistique russe né le . Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où il remporte la médaille d'or de l'épreuve par équipes et la médaille de bronze en danse sur glace.

Biographie

Carrière sportive 

Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, il est membre de l'équipe mixte médaillée d'or.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Elena Ilinykh (5 saisons : 2009-2014)
 Victoria Sinitsina (8 saisons : 2014-2022)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Champion olympique de patinage artistique
Champion olympique russe
Médaillé de bronze olympique russe
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Champion olympique du Comité olympique de Russie
Champion d'Europe de patinage artistique
Champion du monde de patinage artistique
Naissance en juillet 1991
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie